«Evanescence» — третій студійний альбом однойменного американського гурту. Випущений 11 жовтня 2011 року.

Списки композицій

Історія створення 
Найбільше впливу на створення альбому мали роботи гуртів Depeche Mode, Massive Attack, MGMT, Portishead та ісландська співачка Бйорк.

Чарти та сертифікації

Чарти

Річні чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 Evanescence  на сайті Metacritic 

Альбоми Evanescence
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми